Анастаси́я Ивано́ва:
 Иванова, Анастасия Андреевна (род. 1990) — российская фехтовальщица-рапиристка.
 Иванова, Анастасия Дмитриевна (Гречка, род. 2000) — российская певица и музыкант.
 Иванова, Анастасия Николаевна (род. 1982) — белорусская бегунья.
 Иванова, Анастасия Поликарповна (1905—1985) — Герой Социалистического Труда, скотник-пастух. 
 Иванова, Анастасия Семёновна (1958—1993) — советская актриса театра и кино.